Футбольная лига Англии в сезоне 1958/59 — 61-й сезон Футбольной лиги Англии. Начиная с этого сезона Футбольная лига Англии расширилась до четырёх дивизионов. В Четвёртый дивизион Футбольной лиги вошли 12 команд нижней части турнирной таблицы из Третьего северного и 12 команд из Третьего южного дивизионов предыдущего сезона, а 12 лучших команд двух этих дивизионов образовали единый Третий дивизион Футбольной лиги.

Победителем Первого дивизиона и чемпионом Англии в третий раз в своей истории стал «Вулверхэмптон Уондерерс». Второй дивизион выиграл «Шеффилд Уэнсдей», Третий дивизион — «Плимут Аргайл», Четвёртый дивизион — «Порт Вейл».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий дивизион

Результаты матчей

Четвёртый дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1958/59 на RSSSF.com 

1958
Английский чемпионат
Английский чемпионат
Спорт в Великобритании в 1958 году
Спорт в Великобритании в 1959 году